Нду — фамилия
носители:
 Нду, Лавмор (; род. в 1971) — австралийский боксёр-профессионал, выступающий в 1-й полусредней весовой категории.
 Нду (коммуна) — коммуна в Северо-Западном регионе Камеруна, входит в состав департамента Донга-Мантунг.
 Нду (языки) — ветвь сепикской семьи языков.

Аббревиатуры 
 НДУ () — сокращённое название украинской политической партии «Наш Дом Украина».
 НДУ — наземное декодирующие устройство.